«Места в сердце» () — художественный кинофильм режиссера Роберта Бентона с Салли Филд в главной роли.

Сюжет 
Действие развертывается в самом центре США, на хлопковых полях и фермах Техаса, в годы Великой депрессии. Главная героиня, Эдна Сполдинг, неожиданно овдовела, оставшись с двумя детьми на руках, и борется за существование.

Кроме того, у неё есть ещё множество проблем: стихийное бедствие (смерч), необходимость рассчитываться с банком по кредитам, а также конкуренция со стороны крупных промышленников, которые желают разорения мелких фермеров.

В ролях 
 Салли Филд — Эдна Сполдинг
 Эми Мэдиган — Виола Келси
 Линдсей Краус — Маргарет Ломакс
 Эд Харрис — Уэйн Ломакс
 Дэнни Гловер— Моуз
 Джон Малкович — мистер Уилл
 Терри О’Куинн — Бадди Келси

Награды и номинации

Награды 
 1984 — Премия «Оскар»
 Лучшая женская роль — Салли Филд
 Лучший оригинальный сценарий — Роберт Бентон
 1984 — Премия «Золотой глобус»
 Лучшая женская роль (драма) — Салли Филд
 1985 — Берлинский кинофестиваль
 «Серебряный медведь» за лучшую режиссёрскую работу — Роберт Бентон
 Приз Международной Католической организации в области кино (конкурсная программа)

Номинации 
 1984 — Премия «Оскар»
 Лучший фильм
 Лучший режиссёр — Роберт Бентон
 Лучшая мужская роль второго плана — Джон Малкович
 Лучшая женская роль второго плана — Линдсей Краус
 Лучшие костюмы — Энн Рот
 1984 — Премия «Золотой глобус»
 Лучший фильм (драма)
 Лучший сценарий — Роберт Бентон
 1985 — Берлинский кинофестиваль
 «Золотой медведь» — Роберт Бентон

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы о Великой депрессии
Фильмы США 1984 года
Фильмы по сценариям Роберта Бентона
Фильмы Роберта Бентона